NSAP steht für:
 Network Service Access Point
 Nichtsteroidales Antiphlogistikum, in der Medizin eine alternative Bezeichnung für Nichtsteroidales Antirheumatikum
 Nationalsozialistische Arbeiterpartei (Schweden)

NSAP